(1773–1844), géologue écossais ;
  (1800–1886), peintre anglais ;
 Thomas B.L. Webster (1905–1974), archéologue anglais ;
 Thomas Webster (1910–1981), skipper américain ;
 Thomas Webster (1920 - 1972), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Thomas Webster (1948 - 2020), joueur canadien de hockey sur glace professionnel et entraîneur.